Ӻ ӻ (ге з штрихом і гачком) - кирилична літера, утворена від букви Г. Вона використовується в нівхській мові, де позначає дзвінкий увулярний фрикативний /ʁ/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_with_stroke_and_hook